Iwanowskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:   
 Iwanowskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar

Dörfer:
 in der Oblast Archangelsk:
 Iwanowskaja (Archangelsk, Kotlasski, Nikolskoje), im Kotlasski rajon, Landgemeinde Nikolskoje
 Iwanowskaja (Archangelsk, Kotlasski, Tarnjanskoje), im Kotlasski rajon, Landgemeinde Tarnjanskoje
 Iwanowskaja (Archangelsk, Krasnoborski), im Krasnoborski rajon
 Iwanowskaja (Archangelsk, Njandomski), im Njandomski rajon
 Iwanowskaja (Archangelsk, Plessezki), im Plessezki rajon
 Iwanowskaja (Archangelsk, Schenkurski, Schipizynskoje), im Schenkurski rajon, Landgemeinde Schipizynskoje
 Iwanowskaja (Archangelsk, Schenkurski, Tscherjomuschskoje), im Schenkurski rajon, Landgemeinde Tscherjomuschskoje
 Iwanowskaja (Archangelsk, Welski), im Welski rajon
 Iwanowskaja (Archangelsk, Wilegodski), im Wilegodski rajon
 in der Oblast Jaroslawl:
 Iwanowskaja (Jaroslawl)
 in der Oblast Kirow:
 Iwanowskaja (Kirow)
 in der Republik Komi:
 Iwanowskaja (Komi, Kortkerosski), im Kortkerosski rajon
 Iwanowskaja (Komi, Prilusski), im Prilusski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Iwanowskaja (Moskau, Jegorjewski), im Jegorjewski rajon
 Iwanowskaja (Moskau, Schaturski, Dmitrowskoje), im Schaturski rajon, Landgemeinde Dmitrowskoje
 Iwanowskaja (Moskau, Schaturski, Kriwandinskoje), im Schaturski rajon, Landgemeinde Kriwandinskoje
 in der Region Perm:
 Iwanowskaja (Perm)
 in der Oblast Wladimir:
 Iwanowskaja (Wladimir, Kameschkowski), im Kameschkowski rajon
 Iwanowskaja (Wladimir, Seliwanowski), im Seliwanowski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Iwanowskaja (Wologda, Babajewski), im Babajewski rajon
 Iwanowskaja (Wologda, Beloserski), im Beloserski rajon
 Iwanowskaja (Wologda, Charowski), im Charowski rajon
 Iwanowskaja (Wologda, Njuksenski), im Njuksenski rajon
 Iwanowskaja (Wologda, Sjamschenski), im Sjamschenski rajon
 Iwanowskaja (Wologda, Tarnogski), im Tarnogski rajon
 Iwanowskaja (Wologda, Totemski), im Totemski rajon
 Iwanowskaja (Wologda, Ust-Kubinski), im Ust-Kubinski rajon
 Iwanowskaja (Wologda, Waschkinski), im Waschkinski rajon
 Iwanowskaja (Wologda, Werchowaschski, Klimuschinskoje), im Werchowaschski rajon, Landgemeinde Klimuschinskoje
 Iwanowskaja (Wologda, Werchowaschski, Lipezkoje), im Werchowaschski rajon, Landgemeinde Lipezkoje
 Iwanowskaja (Wologda, Werchowaschski, Sibirskoje), im Werchowaschski rajon, Landgemeinde Sibirskoje
 Iwanowskaja (Wologda, Woschegodski, Jutschkinskoje), im Woschegodski rajon, Landgemeinde Jutschkinskoje
 Iwanowskaja (Wologda, Woschegodski, Mischutinskoje), im Woschegodski rajon, Landgemeinde Mischutinskoje
 Iwanowskaja (Wologda, Woschegodski, Woschegodskoje), im Woschegodski rajon, Stadtgemeinde Woschegodskoje
 Iwanowskaja (Wologda, Wytegorski), im Wytegorski rajon

Iwanowskaja ist der frühere Familienname von:
 Ljubow Andrejewna Poljanskaja (* 1989), russische Triathletin

Siehe auch:
 Iwanowski (Begriffsklärungsseite)